Robel ist der Name von:

 Thomas Robel, einem deutschen Rallyefahrer (* 1985)
 Robel Bahnbaumaschinen GmbH, einem Hersteller von Bahnbaugeräten in Freilassing

Siehe auch:
 Robl
 Röbel